Baixant de la Font del Gat (Bajando de la fuente del gato) es una popular sardana compuesta en 1926 por el compositor catalán Enric Morera i Viura, a la que le añadió letra Antoni Vives i Batlle, convirtiéndose a partir de entonces su estribillo en una célebre canción infantil.

Historia 

La canción se basa en una popular fuente situada en los jardines de Laribal, de la montaña de Montjuic en Barcelona, donde desde mediados del siglo XIX las parejas de enamorados acudían para obtener intimidad, ya que estaba situada en uno de los lugares más solitarios de la montaña.

Letra de la canción

Referencias 

 Información de la Font del Gat  Consultado el 11-9-10

Canciones infantiles
Folclore de Cataluña